Scherdin ist der Familienname der folgenden Personen:

 Adam Scherdin, Schauspieler 
 Åsa Scherdin-Lambert (* 1932), schwedische Bildhauerin, Übersetzerin und Fotografin 
 Georg Scherdin (1904–1975), deutscher Grenzlandforscher, SD-Mann und Autor